Waimea (Comtat de Hawaii)
 Waimea (Comtat de Kauai)